Xixiposaurus — род ящеротазовых динозавров подотряда завроподоморфов, живших в нижнем юрском периоде (около 197 миллионов лет назад) на территории нынешней КНР. Представлен одним видом — Xixiposaurus suni. Является одним из самых ранних завроподоморфов, найденных в Китае.

Окаменелости завроподоморфа (голотип ZL J0108) были найдены в раннеюрских отложениях геологической формации Луфэн (в отложениях реки Па провинции Юньнань). Состоят из частичного скелета с почти полным черепом и нижней челюстью, шейных позвонков, правой части таза и правой задней конечности ноги.

Новый род и вид назван и описан японским палеонтологом Sekiya Toru в 2010 году. Название рода происходит от китайского «xixi-ро» — произведение реки Па. Видовое название дано в честь палеонтолога Сунь Гэ.

Xixiposaurus является относительно небольшим базальным завроподоморфом длиной около четырёх метров. Череп примерно 46 см в длину и довольно короткий, с резким ростом вверх. Предглазничное окно достаточно крупное. Носовые отверстия маленькие, глазницы большие и высокие. Имеется девятнадцать зубов в верхней челюсти, четыре на предчелюстной кости, по крайней мере девятнадцать на зубной кости. Некоторые характерные особенности костей указывают на то, что данный скелет принадлежит подростковой особи.

В результате филогенетического анализа было выявлено, что Xixiposaurus имеет общие черты с мусзавром, которого анализ восстановил в составе семейства платеозаврид клады прозавропод. Тем не менее, в настоящее время более вероятной считается топология (филогенетическая гипотеза), в рамках которой прозавроподы расформированы как парафилетическая группа, а мусзавр более продвинут, чем платеозавриды.

Филогенетическое положение Xixiposaurus по работе Sekiyi 2010 года:

Примечания 

Завроподоморфы
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2010 году
Фоссилии из юрских отложений Китая